Promise
Promise (Krezip), muzieknummer
Promise (rapper), Canadees hiphop/soulartiest
Promise (Sade), het tweede muziekalbum van Sade uit 1985
Promise (1986), televisiefilm van Glenn Jordan met James Garner en James Woods
Lupaus (2005, Engelse titel Promise), Finse film van Ilkka Vanne met Laura Birn
Promise (2008), thriller van David Michael Quiroz jr.

Promises
Promises (2001), een film van Carlos Bolado, B.Z. Goldberg en Justine Shapiro uit 2001
Promises (band) (1978-1980), Canadese band met de hit Baby it's you
Promises (Nero), een lied van de Britse band Nero van hun album Welcome Reality uit 2011
Promises (Dan Fogelberg), album van Dan Fogelberg